Plaatsen in Bulgarije
Stoletovo (Plovdiv), een dorp in de gemeente Karlovo, oblast Plovdiv
Stoletovo (Stara Zagora), een dorp in de gemeente Opan, oblast Stara Zagora